

Рапперсвіль — громада в кантоні Берн
 Рапперсвіль-Йона — громада в кантоні Санкт-Галлен

Інше 
 Рапперсвіль-Йона Лейкерс — хокейний клуб з міста Рапперсвіль-Йона